Художилов:

 Художилов, Алексей Юрьевич (род. 1971) — российский игрок в хоккей с мячом.
 Художилов, Сергей Николаевич (род. 1965) — советский футболист, украинский игрок в мини-футбол.